Сан Родриго има више значења:

 Сан Родриго (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Родриго (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику